Ждралови (лат. -{Gruiformes}-) су ред птица коме припада велики број различитих живих и изумрлих породица. Врсте које припадају овом реду су морфолошки разноврсне и географски широко распрострањене. 

У ову групу се традиционално убраја неколико породица мочварних и копнених птичијих породица. Ту спада 14 врста великих ждралова и око 145 врста мањих барских кока (-{Rallidae}-). Ове две групе се сматрају за типичне у овом реду. Десетак других породица од по једне до три врсте, које се такође убрајају у ждралове, представљају нетипичне представнике овог реда.

Систематика 
Новије филогенетске анализе потврују да основној групи ждралова припада само пет породица: ждралови, гуарауне, трубачи, сунчани гњурци и водене кокоши, којима се придружује монотипска породица -{Sarothruridae}-.  

Вероватне родбинске везе између породица ждралова су представљене на дијаграму. 

Поред живих врста, доле наведене породице изумрлих птица се традиционално уврштавају у ред ждралова:
 -{Bathornithidae}- †, касни еоцен до раног олигоцена у Северној Америци
 -{Idiornithidae}- †, средњи еоцен до раног олигоцена у Европи
 -{Phorusrhacidae}- †, палеоцен до доњег плеистоцена у Јужној Америци
 -{Messelornithidae}- †
 -{Eogruidae}- †, касни еоцен до раног олигоцена у Азији
 -{Ergilornithidae}- †, рани еоцен у Азији и касни плиоцен до миоцена у Азији и Европи
 -{Geranoididae}- †, рани и средњи еоцен у Северној Америци
 -{Aptornithidae}- †, ендемична породица са Новог Зеланда

Филогенија 

Ред Gruiformes
 Фамилија †Songziidae Hou, 1990
 Род †Songzia Hou, 1990
Подрод Grui
 Надфамилија Gruoidea Vigors, 1825
 Фамилија †Geranoididae  Wetmore, 1933
 Фамилија †Parvigruidae Mayr, 2005
 Род †Parvigrus Mayr, 2005
 Род †Rupelrallus Fischer, 1997
 Фамилија Aramidae Bonaparte, 1854
 Род †Badistornis Wetmore, 1940
 Род Aramus Vieillot, 1816 [Courlili Buffon, 1781; Notherodius Wagler, 1827] 
 Фамилија Psophiidae Bonaparte, 1831 
 Род Psophia Linnaeus, 1758 
 Фамилија †Eogruidae Wetmore, 1934
 Род †Sonogrus Kuročkin, 1981
 Род †Eogrus Wetmore, 1932 [Progrus Bendukidze, 1971]
 Надфамилија †Ergilornithinae
 Род †Ergilornis Kozlova, 1960
 Род †Amphipelargus Lydekker, 1891
 Род †Urmiornis Mecquenem, 1908
 Фамилија Gruidae 
 Род †Camusia Seguí, 2002
 Надфамилија Balearicinae Brasil, 1913
 Род †Aramornis Wetmore, 1926
 Род †Geranopsis Lydekker, 1871
 Род †Eobalearica Gureev, 1949
 Род Balearica Brisson, 1760 [Geranarchus Gloger, 1842] 
 Надфамилија Gruinae Vigors, 1825
 Род †"Grus" conferta Miller & Sibley, 1942 [Olson & Rasmussen, 2001]
 Род †"Probalearica" mongolica Kurochkin, 1985
 Род †Palaeogrus Portis, 1885 [Palaeogrus Salvadori, 1884 nomen nudum]
 Род Antigone (Linnaeus, 1758)
 Род Leucogeranus (Pallas, 1773)
 Род Grus Brisson, 1760 non Moehring, 1758 [Anthropoides Vieillot, 1816; Bugeranus Gloger, 1841; Megalornis Gray, 1841; Leucogeranus Bonaparte, 1855; Mathewsena Iredale, 1914; Mathewsia Iredale, 1911; Limnogeranus Sharpe, 1893; Laomedontia Reichenbach, 1852; Philorchemon Gloger, 1842; Scops Gray, 1840 non Moehring, 1758 non Bruennich, 1772 npn Savigny, 1809] (cranes)
Подрод Ralli
 Фамилија †Aptornithidae 
 Фамилија Sarothruridae 
 Род Mentocrex Peters, 1933
 Род Sarothrura Heine, 1890 non Hasselt, 1823 [Corethrura Reichenbach, 1849 non Hope, 1843 non Gray, 1846; Daseioura Penhallurick, 2003] 
 Фамилија Heliornithidae Gray, 1841 
 Род Heliopais Sharpe, 1893  
 Род Podica Lesson, 1831 [Rhigelura Wagler, 1832; Podoa Bonaparte, 1857 non Illiger, 1811] 
 Род Heliornis Bonnaterre, 1791 [Podoa Illiger, 1811 non Bonaparte, 1857; Plotoides Brookes, 1830; Podia Swainson, 1837] 
 Фамилија Rallidae 
 Род †Aletornis Marsh, 1872 
 Род †Australlus Worthy & Boles, 2011
 Род †Baselrallus De Pietri & Mayr, 2014
 Род †Belgirallus Mayr & Smith, 2001
 Род †Capellirallus Falla, 1954
 Род †Creccoides Shufeldt, 1892
 Род †Eocrex Wetmore, 1931
 Род †Euryonotus Mercerat, 1897
 Род †Fulicaletornis Lambrecht, 1933
 Род †Hovacrex Brodkorb, 1965 
 Род †Ibidopsis Lydekker, 1891
 Род †Latipons Harrison & Walker, 1979
 Род †Miofulica Lambrecht, 1933
 Род †Miorallus Lambrecht, 1933
 Род †Nesophalaris Brodkorb  & Dawson, 1962
 Род †Palaeoaramides Lambrecht, 1933
 Род †Palaeorallus Wetmore, 1931
 Род †Paraortygometra Lambrecht, 1933
 Род †Parvirallus Harrison & Walker, 1979
 Род †Pastushkinia Zelenkov, 2013
 Род †Quercyrallus Lambrecht, 1933
 Род †Rallicrex Lambrecht, 1933 
 Род †Rhenanorallus Mayr, 2010 
 Род †Vitirallus Worthy, 2004 
 Род †Wanshuina Hou, 1994
 Род †Youngornis Yeh, 1981
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. [Fulica podagrica] 
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. 
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. 
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. 
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. 
 Род †Rallidae gen. et sp. indet. 
 Род Rougetius Bonaparte, 1856 
 Надфамилија Rallinae Rafinesque, 1815
 Род †Pleistorallus Worthy, 1997 
 Род Anurolimnas Sharpe, 1893
 Род Biensis 
 Род Rallicula Schlegel, 1871 [Corethruropsis Salvadori, 1876] 
 Род Rallus Linnaeus, 1758 [†Epirallus Miller, 1942]
 Род †Aphanapteryx von Frauenfeld, 1868 [Pezocrex Hachisuka, 1953] 
 Род †Erythromachus Milne-Edwards, 1873 
 Род Dryolimnas Sharpe, 1893
 Род Crex Bechstein, 1803 [Crecopsis Sharpe, 1893] 
 Род Lewinia Gray, 1855 [Aramidopsis Sharpe, 1893; Donacias Heine & Reichenow, 1890; Hyporallus Iredale & Mathews, 1926]
 Род Canirallus Bonaparte, 1856 
 Род Gymnocrex Salvadori, 1875 
 Род Gallirallus Lafresnaye, 1841 [Tricholimnas Sharpe, 1893; Nesoclopeus Peters, 1932; Cabalus Hutton, 1874; Habropteryx Stresemann, 1932; Eulabeornis Gould, 1844; †Diaphorapteryx Forbes, 1893; Hypotaenidia Reichenbach, 1853; Sylvestrornis Mathews, 1928]
 Подфамилија Gallinulinae Gray, 1840
 Племе Pardirallini Livezey, 1998 [Aramidinae] 
 Род Pardirallus Bonaparte, 1856 [Ortygonax Heine, 1890]
 Род Mustelirallus Bonaparte, 1858 [Neocrex Sclater & Salvin, 1869; Cyanolimnas Barbour & Peters, 1927]
 Род Amaurolimnas Sharpe 1893 
 Род Aramides Pucheran, 1845
 Племе Gallinulini Gray, 1840 [Fulicarinae (Nitzsch, 1820) sensu Livezey, 1998]
 Род Tribonyx Du Bus de Gisignies, 1840 [Brachyptrallus Lafresnaye, 1840; Microtribonyx Sharpe, 1893] 
 Род Porzana Vieillot, 1816 [Limnobaenus Sundevall, 1872; Phalaridion Kaup, 1829; Porzanoidea Mathews, 1912; Porzanoides Condon, 1975; Rallites Pucheran, 1845; Schoenocrex Roberts, 1922; Porphyriops Pucheran, 1845]
 Род Paragallinula Sangster, García-R & Trewick, 2015 
 Род Gallinula Brisson, 1760 [Hydrogallina Lacépède, 1799; Stagnicola Brehm, 1831; Porphyriornis Allen, 1892 Pareudiastes Hartlaub & Finsch, 1871 Edithornis]
 Род Fulica Linnaeus, 1758 [†Palaeolimnas Forbes, 1893]
 Подфамилија Porphyrioninae Reichenbach, 1849
 Племе Porphyrionini Reichenbach, 1849
 Род †Aphanocrex Wetmore, 1963
 Род Porphyrio Brisson, 1760 [Notornis Owen, 1848]
 Племе Himantornithini Bonaparte, 1856 
 Род Himantornis Hartlaub, 1855
 Род Megacrex D'Albertis & Salvadori, 1879 
 Род Aenigmatolimnas 
 Род Gallicrex Blyth, 1852 [Gallinulopha Bonaparte, 1854; Hypnodes Reichenbach, 1853] 
 Род Amaurornis Reichenbach, 1853 [Erythra Reichenbach, 1853; Pisynolimnas Heine & Reichenow, 1890; Poliolimnas Sharpe, 1893] 
 Племе Zaporniini Des Murs, 1860 
 Род Rallina Gray, 1846 [Euryzona Gray, 1855; Tomirdus Mathews, 1912]
 Род Zapornia Stephens, 1824 [Limnocorax Peters, 1854; Limnobaenus;  Corethrura Grey, 1846]
 Племе Laterallini Tif, 2014
 Род Micropygia Bonaparte, 1856
 Род Rufirallus 
 Род Laterallus Gray, 1855 
 Род Coturnicops Gray, 1855
 Род Hapalocrex 
 Род Limnocrex
 Род Mundia Bourne, Ashmole & Simmons, 2003 
 Род Creciscus Cabanis, 1857 [Atlantisia Lowe, 1923] 
 Несврстани у фамилију
 Род †Nesotrochis Wetmore, 1918

Референце

Литература 

 

 
Houde, P. (2009) "Gruiformes". in Timetree of Life (S. B. Hedges and S. Kumar, eds.) Oxford Univ. Press, New York.

 
Olson, S. L. (1985) "The fossil record of birds". Avian biology (D. S. Farner and King, J. R. and K. C. Parkes, eds.) 8: 79–238, Academic Press, Orlando.

 Sibley, Charles Gald and Ahlquist, Jon Edward (1990): Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.

Спољашње везе